Vladimír Podzimek (ur. 12 maja 1965, zm. 17 maja 1994) – czechosłowacki skoczek narciarski, zwycięzca zawodów Pucharu Świata w Oslo w 1984 roku, brązowy medalista mistrzostw świata w 1984 w drużynie, dwukrotny medalista zimowej uniwersjady.

Reprezentował Czechosłowację. Startował w latach 1983–1992. W 1984 zdobył brązowy medal mistrzostw świata w Engelbergu w konkursie drużynowym. W tym samym roku wygrał zawody Pucharu Świata w Oslo i zajął 8. miejsce na dużej skoczni na igrzyskach w Sarajewie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął 14. pozycję. W 1987 roku był 2. w konkursie w Lahti. Popełnił samobójstwo w 1994 roku.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1984   Sarajewo – 39. miejsce (skocznia normalna), 8. miejsce (skocznia duża)

Mistrzostwa świata 
 Drużynowo
 1984  Engelberg – brązowy medal

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1983  Kuopio – 50. miejsce

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 1991  Sapporo – srebrny medal (skocznia normalna), srebrny medal (skocznia duża)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1983/1984: 14.
 sezon 1984/1985: 43.
 sezon 1986/1987: 23.
 sezon 1988/1989: 52.
 sezon 1989/1990: 38.

Miejsca na podium konkursów PŚ 
  Oslo – 11-03-1984 (1. miejsce)
  Lahti – 28-02-1987 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1983/1984 – 53.
 1986/1987 – 65.
 1989/1990 – 40.

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1984/1985: 68.
 sezon 1986/1987: 42.
 sezon 1987/1988: 27.
 sezon 1988/1989: 46.
 sezon 1989/1990: 32.
 sezon 1991/1992: 27.

Miejsca na podium konkursów PE 
  Štrbské Pleso – 26-03-1983 (2. miejsce)
  Passo Rolle – 13-04-1985 (3. miejsce)
  Štrbské Pleso – 19-03-1988 (3. miejsce)
  Saalfelden – 11-01-1992 (3. miejsce)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1984
Czescy samobójcy
Urodzeni w 1965
Zmarli w 1994